Lars Gunnar Larsson eller liknande namn kan syfta på:

 Lars-Gunnar Larsson (läkare), (1919–2009), läkare och professor i radioterapi med tumördiagnostik, rektor för Umeå universitet
 Lars G Larsson, (född 1940), reaktorfysiker och expert på kärnkraftsäkerhet
 Lars-Gunnar Larsson, (född 1947), professor emeritus i finsk-ugriska språk vid Uppsala universitet
 Lars G. Larsson (född 1966), socionom, författare till flera publikationer om LSS
 Lars G Larsson, författare till "The shadow of Eva Braun", "The deadly dossier" och andra noveller

Referenser